Бе́рег Кэ́рда () — часть побережья Земли Котса в Западной Антарктиде, лежащая между 20°00' и 27°54' западной долготы.

Берег был открыт в январе 1915 года в ходе британской антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона. Назван в честь Джеймса Кэрда, спонсора экспедиции.

Источники 
 Antarctica Detail // Caird Coast 
 Важнейшие географические открытия, плавания и исследования в Антарктике (в 18-20 вв) .

К